Оле́г Царёв:
 Царёв, Олег Анатольевич (род. 1970) — украинский политик.
 Царёв, Олег Германович — актёр театра и кино.